Killeen (motorfiets), historisch Brits motorfietsmerk.
 Killeen (Texas), plaats in Texas.
 Diverse dorpjes in Noord-Ierland.
 Liam Killeen (1982), Brits mountainbiker en veldrijder